Войченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Войченко, Сергей Валентинович (1955—2004) — белорусский художник, график, живописец, скульптор, дизайнер.
 Войченко, Феодосий Филиппович (1930 — ?) — газоэлектросварщик Пермского велосипедного завода, Герой Социалистического Труда.